Ærø Natur- og Energiskole er en privat forening med det formål at formidle viden og oplevelser omkring Ærø.

Skolen blev startet i 1991 som et tilbud til, øens skoler, tilrejsende lejrskoler, interessegrupper, turister og til ærøboerne.Med støtte fra Friluftsrådet og Ærø Kommune havde skolen fra 1996 til 2015 en fastansat naturvejleder, som stod for skolens daglige drift. 

Foreningen arrangerede ture, foredrag og undervisning for lejrskoler, turister og andre interesserede om natur, energi og kulturhistorie.

Skolen formidlede kendskab til vedvarende energi. 2015 ophørte foreningens praktiske aktiviteter. 2015 indledte foreningen et samarbejde med Air Erria Aps. Digitaliseringen af bøgerne sker i samarbejde mellem parterne

Litteratur 

Oversigt over Ærø Natur- og Energiskoles udgivne hæfter:

Serie 1:

 1: Landsbyerne Øster Bregninge og Vester Bregninge
 2: Landsbyen Store Rise på Ærø
 3: Ærøskøbing Havn
 4: Landsbyen Olde
 5: Skovby på Ærø
 6: Dejrø
 7: Ærøs retshistorie
 8: Søfart fra Ærøskøbing
 9: Landsbyen Græsvænge
 10: Ommel – en landsby på Ærø
 11: Om Ærøskøbing og Dunkær
 12: Herremarkerne omkring Søbygaard
 13: Skulpturer og mindesmærker på Ærø
 14: Landsbyen Stokkeby
 15: Lilleø
 16: Gårdenes navne på Ærø
 17: Vestermølle, Søbygaard, Vitsø Nor og Leby Mark. Erindringer
 18: Landsbyen Dunkær
 19: Landsbyen Lille Rise
 20: Ærøskøbing Fjernvarme
 21: Egnen omkring landsbyen Haven
 22: Landsbyen Kragnæs
 23: Nørre Skovbymark
 24: Gader og veje på Ærø
 25: Halmø
 26: Borgnæs på Ærø
 27: Tranderup - Vindeballe
 28: Træsko
 29: Urehoved og Bjerget
 30: Møllebakken, Løkken og Tivoli
 31: Vråvejen og Statene
 32: Sygehusvejen

Serie 2:

 1: Helge Hansen: Det var så det … Erindringer

Eksterne henvisninger 
 Oversigt over videnbasehæfter fra Ærø Natur- og Energiskole

Natur- og Energiskole
Uddannelsesinstitutioner i Danmark
Foreninger fra Danmark
Etableret i 1991